Olaus Petri, latiniering av Olof Persson eller Pettersson, kan avse bland andra:
Olaus Petri
Olaus Petri Niurenius
Olaus Petri Carelius
Olaus Petri Drake
Flera kyrkor och församlingar, se Olaus Petri kyrka

Se även
 Olof Persson